Sopot kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Sopot (reservoar), Lovetj,

Kroatien 

 Šopot (ort), Zadars län,

Polen 

 Sopot, ort, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar